Ciotka – pseudonim Ałaizy Paszkiewicz, białoruskiej poetki i działaczki społeczno-narodowej
 ciocia – krewna, siostra matki lub ojca albo żona brata matki lub ojca